Morotopithecus bishopi es una especie extinta de primate hominoideo, descubierta en yacimientos del Mioceno Inferior del distrito de Moroto, Uganda.

La posición filogenética de Morotopithecus bishopi se debate en la medida en que desafía conceptos establecidos en la conexión entre los primates del Mioceno y los homínidos existentes (es decir, los grandes simios). Los análisis filogenéticos indican que Morotopithecus es posterior a Proconsul, Afropithecus y Kenyapithecus, pero anterior a Oreopithecus, Sivapithecus y Dryopithecus. Morotopithecus parece ser un taxón hermano de los grandes simios existentes, mientras que los Hylobates (gibones) parecen haberse separado antes de que este clado apareciera. Sin embargo, se cree que los gibones se separaron hace 18 millones de años, mientras que Morotopithecus está fechado en más de 20,6 millones de años, por lo tanto esta especie es una de las que entra en contraposición con la clasificación filogenética de la superfamilia Hominoidea, dejando abierta la posibilidad de contemplar una reclasificación a medida que se encuentren nuevos fósiles.

Referencias 

Hominoidea
Mamíferos extintos de África
Mamíferos del Mioceno